Микутавичюс () — литовская фамилия. Известные носители:

 Микутавичюс, Марийонас (род. 1971) — литовский певец.
 Микутавичюс, Рикардас (1935—1998) — литовский теолог.